Krokos steht für:
 Krokos (Mythologie), Jüngling, der in einen Krokus verwandelt wurde
 Krokos (Stratege) (2. Jh. v. Chr.), ägyptischer Statthalter auf Zypern und Flottenkommandant in Ägypten

Siehe auch:
 Krokus